История моей любви — примеры творчества различных артистов:

 «История моей любви» — первый концертный альбом белорусской певицы Инны Афанасьевой
 «Только ты: история моей любви» — 12-й студийный альбом российского певца Витаса
 «История моей любви: я подарю тебе весь мир» — 13-й студийный альбом российского певца Витаса